Papaxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Papaxtla, Guerrero, Chilapa de Álvarez, 
 Papaxtla, Puebla, Zacatlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar